Název Rokytno má více sídel:

 Rokytno (okres Pardubice) (katastrální území Rokytno) – obec v okrese Pardubice
 Rokytno (Rokytnice nad Jizerou), katastrální území Rokytno v Krkonoších – část města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily
 Rokytno (Nové Město na Moravě), katastrální území Rokytno na Moravě – část města Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou

 zaniklá osada Rokytno stávala v místě dnešního Rakovníka (první zmínka 1119)

Reference

Externí odkazy